

Miejscowości 
 Krasnogorsk (obwód moskiewski)
 Krasnogorsk (obwód sachaliński)
 Krasnogorsk (Uzbekistan)
 Krasnogorskij (Republika Maryjska)
 Krasnogorskij (obwód czelabiński)

Inne 
 Krasnogorsk-1, Krasnogorsk-2, Krasnogorsk-3 – radzieckie kamery filmowe